Anastasija Alexandrovna Konkinová (* 1. prosince 1993 Samara) je ruská zápasnice – judistka a sambistka.

Sportovní kariéra 
Začínala se sambem v rodné Samaře. Od svých 12 let se připravuje pod vedením Anny Sarajevové. V ruské ženské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2014 v lehké váze do 57 kg.

Vítězství na turnajích 
 2016 – 2× světový pohár (Taškent, Čching-tao)

Výsledky

Váhové kategorie

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Anastasije Konkinové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Anastasije Konkinové na judobase.org

Ruské judistky
Narození v roce 1993
Žijící lidé
Ženy
Narození 1. prosince
Vítězky Evropských her v judu